Teodoro López puede referirse a:

Teodoro Esteban López Calderón (Cartagena, n.1956) militar español, almirante jefe de la Armada; o
Teodoro Tomás López-Cuesta Egocheaga (Oviedo, 1921 - ibíd., 13 de junio de 2014) jurista, catedrático universitario y académico español.